Дахау (концентраційний табір)
 Дахау (район)
 Палац Дахау
 Дахау (місто)